Stöðvarfjörður (fjord), een fjord in IJsland.
 Stöðvarfjörður (plaats) een plaats in IJsland.